Hassett ist der Familienname folgender Personen:

 Betsy Hassett (* 1990), neuseeländische Fußballspielerin
 Buddy Hassett (1911–1997), US-amerikanischer Baseballspieler
 Francis Hassett (* 1918), australischer General
 Gavin Hassett (* 1973), kanadischer Ruderer
 Joe Hassett (* 1955), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Lindsay Hassett (1919–1993), australischer Cricketspieler
 Marilyn Hassett (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin